Станислав Васильев:
 Васильев, Станислав (род. 1989) — российский блогер, более известный как «Стас Ай Как Просто».
 Васильев, Станислав Александрович (1986) — российский футбольный судья.
 Васильев, Станислав Андреевич (1992) — казахстанский футболист, нападающий.
 Васильев, Станислав Геннадьевич (1964) — советский и киргизский самбист и дзюдоист.
 Васильев, Станислав Николаевич (1946) — российский математик.